La pareja tailandesa Pruchya Isarow y Nuttanon Kadchapanan ganaron el título, siendo también para ambos su primer título en la categoría ATP Challenger Series. Derrotaron en la final a la pareja taiwanesa formada por Chen Ti y Peng Hsien-yin por un marcador de 6–4, 6–4.

Cabezas de serie

Cuadro

Claves

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Bangkok 2014